Rabenbrunn ist der Name folgender Orte:

 Rabenbrunn (Arnstorf), Ortsteil von Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rabenbrunn (Gemeinde Grünau), Ortsteil von Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich